Lepenica je lahko:
 Naselje
 Lepenica, Rogatica (Bosna in Hercegovina)
 Lepenica, Tešanj (Bosna in Hercegovina)
 Lepenica, Šibenik (Hrvaška)
 Lepenica, Vladičin Han (Srbija)

 vode
 Lepenica (jezero)
 Lepenica (Fojniška reka)
 Lepenica (Morava)